Zarja (ruimtemodule), de eerste ruimtemodule die gelanceerd werd vanaf het International Space Station;
Zarja Vorosjilovgrad, een Oekraïense voetbalclub uit Loehansk (tegenwoordig: Zorja Loehansk);
Zarja (schip), een zeil- en stoombrik die door de Russische Academie van Wetenschappen werd gebruikt voor een poolexpeditie van 1900 tot 1903.
Zarya (Iran), een dorp in de provincie Kerman, Iran